Рожественський:
 Рожественський Борис (1874–1943) — український вчений у галузі агрономії.
 Рожественський Зіновій Петрович (1848–1909) — російський флотоводець, віце-адмірал (1904), генерал-ад'ютант (1904).